Serie B i fotboll 1959/1960 innebar att Torino och Lecco gick till Serie A.

Slutställning

Nedlyttningskval 

Taranto nedflyttade till Serie C.

Källor 
 Almanacco Illustrato del Calcio - La Storia 1898-2004, Panini Edizioni, Modena, September 2005

Noter 

1959 i Italien
1960 i Italien
Fotbollssäsongen 1959/1960
1959/1960